Pérez de los Cobos puede referirse a:
Francisco Pérez de los Cobos, jurista que fue presidente del Tribunal Constitucional de España.
Diego Pérez de los Cobos, hermano del anterior y coronel de la Guardia Civil.